Ntori kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ntori, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Mali 

 Tori (ort i Mali), Mopti, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar